Johan av Sachsen kan syfta på:

 Johan den ståndaktige av Sachsen (1468–1532), kurfurste av Sachsen
 Johan av Sachsen (1498–1537), arvprins av Sachsen
 Johan III av Sachsen-Weimar (1570–1605), hertig av Sachsen-Weimar
 Johan I av Sachsen (1801–1873), kung av Sachsen
 
 Johan August av Sachsen-Gotha-Altenburg (1704–1767), kejserlig generalfältmarskalk
 
 
 
 Johan Kasimir av Sachsen-Coburg (1564–1633), hertig av Sachsen-Coburg
 Johan Leopold av Sachsen-Coburg-Gotha (1906–1972), arvprins av Sachsen-Coburg-Gotha